Камбер:
 Камбер — легендарный первый король Камбрии.

 Камбер, Ирен (род. 1926) — итальянская фехтовальщица.
 Камбер, Робер (1627 или 1628 — 1677) — французский композитор.